Баюканский (Боюканский) — топонимическая фамилия (Боюканы), распространённая среди евреев; имеет женскую форму Баюканская.
 Баюканский, Анатолий Борисович (1925—2022) — заслуженный работник культуры России, член Союза писателей Российской Федерации.
 Баюканский, Валентин Анатольевич (род. 1959) — российский писатель, исследователь и популяризатор чайной кулинарии.